Zuzana Kronerová (* 17. dubna 1952 Martin) je slovenská herečka. Dcera slovenského herce Jozefa Kronera a Terézie Hurbanové-Kronerové. Je sestřenicí slovenského herce Janko Kronera.

Život 
Původně chtěla studovat filologii, nakonec absolvovala studium herectví a v roce 1974 nastoupila do Divadla pro děti a mládež v Trnavě. V roce 1979 přešla na bratislavskou Novou scénu. Uplatnila se i v televizních inscenacích a seriálech, v rozhlase a v dabingu. Momentálně je její domovskou divadelní scénou bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90. Je vdaná, má dvě děti.

Filmografie 
 1980 Hodiny
 1980 Demokrati (Milka)
 1980 Nevera po slovensky (Zlatka)
 1981 Fénix (Helga)
 1982 Čarbanice (učitelka)
 1982 Smrť pána Golužu (návštěvnice)
 1990 Keď hviezdy boli červené (Beta Brezíková)
 1996 Lea (Beáta Paltyová)
 2001 Divoké včely (Lišajová)
 2003 Pupendo (Gabalová)
 2005 Štěstí (teta)
 2007 Václav
 2008 Venkovský učitel
 2009 Hodinu nevíš...
 2010 Mamas & Papas
 2010 Přežít svůj život
 2010 Habermannův mlýn
 2011 Milovaní
 2011 Perfect Days – I ženy mají své dny
 2012 Tygři ve městě
 2012 Čtyři slunce
 2013 Klauni
 2014 Andělé všedního dne
 2015 Domácí péče
 2015 Johančino tajemství
 2016 Masaryk
 2016 Rudý kapitán
 2017 Všechno nebo nic
 2017 Bába z ledu
 2018 Chata na prodej
 2019 Moje povstanie 2
 2020 Krajina ve stínu
 2020 Muž se zaječíma ušima
 2021 Zbožňovaný

Diskografie, kompilace (výběr) 
 2007 Veľkí herci spievajú deťom - Kniha s CD - Enigma,  (na CD zpívají: Milan Lasica, Maroš Kramár, Marián Labuda ml., Boris Farkaš, Zuzana Kronerová, Ondrej Kovaľ, Zuzana Tlučková, Soňa Norisová, František Kovár, Helena Krajčiová)

Ocenění 
Slovenský prezident Andrej Kiska jí 1. ledna 2018 předal Řád Ľudovíta Štúra.

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Zuzana Kronerová (rozhovor z cyklu České televize "Na plovárně") - video on-line v archivu ČT
 
 

Slovenské divadelní herečky
Slovenské filmové herečky
Slovenské televizní herečky
Slovenští dabéři
Držitelky Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli
Držitelky Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli
Nositelé Řádu Ľudovíta Štúra
Narození v roce 1952
Narození 17. dubna
Narození v Martině
Žijící lidé
Ženy